Kihn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kihn (1932–1974), US-amerikanischer Kameramann
 Berthold Kihn (1895–1964), deutscher Psychiater und T4-Gutachter
 Edgar Kihn (1885–1957), deutscher Bezirksoberamtmann und Verwaltungsgerichtsdirektor
 Georg Kihn († 1639), Abt des Klosters Bildhausen
 Greg Kihn (* 1949), US-amerikanischer Rockmusiker, Radiomoderator und Autor
 Heinrich Kihn (1833–1912), deutscher katholischer Theologe
 Karl Kihn (1854–1934), deutscher Arzt, Geschichts- und Heimatforscher
 Karl Alfred Kihn (1887–1976), deutscher Politiker
 Valentin Kihn (1822–1901), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Kien
 Kiehn